Таро — власна і загальна назва.

Персоналії 
 Таро (ім'я) — японське чоловіче ім'я, яким за давнини часто нарікали старших синів у родині.

Топоніми

Таро (департамент) () — французький департамент у Північній Італії (1808—1814).
 Таро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна
 Таро () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар

Інше 
 Таро — тропічна багаторічна рослина родини ароїдних.
 Таро — гральні карти.

Японські імена
Чоловічі імена